Eduard Gildemeister steht für:
* Eduard Gildemeister (Architekt) (1848–1946), deutscher Architekt
 Eduard Gildemeister (Chemiker) (1860–1938), deutscher Chemiker